Onuphre est un nom propre qui peut désigner :

Prénom et patronyme 
Onuphre est un prénom masculin désuet.

Onuphre peut être aussi un patronyme.

Saints chrétiens 
Il existe plusieurs personnages, portant ce nom, canonisés tant par l'Église catholique que l'Église orthodoxe :

 Onuphre l'anachorète († vers 400), ou Onuphre le Grand; fêté par les catholiques et les orthodoxes le 12 juin.
 Onuphre de Tirnovo (°1786 - †1818), néomartyr, originaire de Bulgarie ; fêté par les orthodoxes le 4 janvier.
 Onuphre de Pskov († 1492) ; fêté par les orthodoxes le 12 juin.

Références